HMNZS ist die Abkürzung für  und das Präfix der neuseeländischen Marineeinheiten. Sollte dem König eine Königin folgen, ändert es sich zu .

Die Abkürzung leitet sich vom britischen  (HMS) ab, da der Monarch Großbritanniens gleichzeitig Monarch Neuseelands ist. Schiffe, die aktuell diesen Namensbestandteil tragen, unterstehen der Royal New Zealand Navy, der neuseeländischen Marine.

Weblinks 

Royal New Zealand Navy
Abkürzung
Militärschiffspräfix